Nueva República puede referirse a:

Arte

Cine 
 Nueva República, forma de gobierno del universo ficticio de Star Wars.
 Era de la Nueva República, periodo de la historia de Star Wars.

Literatura 
 Ediciones Nueva República, editorial española.

Educación

Escuelas 
 Escuela Nueva República, del Gran Concepción, Chile.
 Escuela Primaria 171 Nueva República, de Bajada del Agrio, Argentina.

Estados soberanos 
 Nueva República Romana (1849), Estado no reconocido de Europa.

Historia 
 Nueva República (1985-actualidad), periodo de la historia de Brasil.

Medios de comunicación masiva

Prensa escrita 
 «Nueva República» (2020), artículo periodístico escrito por Alejandro Saldívar y aparecido en la revista Late.
 .
 «Un año de nueva república» (1958), estudio escrito por Antonio Massia Martín y aparecido en la Revista de Política Internacional.

Política 
 .

Partidos políticos 
 Nueva República, de Costa Rica.
 Nueva República, de Italia.
 Movimiento Nueva República, de Guatemala.
 .
 .

Toponimia 
 Nueva República, barrio de la conurbación del Gran Temuco, Chile.

Transportes

Arterias viales 
 Nueva República, avenida de la localidad de Bajada del Agrio, Argentina.